Sorgleine (auch „Sorgeleine“) bezeichnet in der Schifffahrt:

 ein kurzes Seil, mit dem der Lifebelt mit einem Schiff verbunden wird
 eine Leine, mit der ein Gewicht entlang der Ankerkette hochgezogen oder abgelassen werden kann, siehe Reitgewicht
 eine Leine, die einen Gegenstand gegen Verlust sichert (z. B. ein Messer, das mit einer Leine am Gürtel gegen Verlust gesichert ist)